Mikko Rantanen, född 29 oktober 1996, är en finländsk professionell ishockeyspelare som spelar för Colorado Avalanche i NHL. Han draftades i första rundan som 10:e spelare totalt av Avalanche i NHL Entry Draft 2015. Rantanen vann Stanley Cup med Avalanche 2022.

Statistik

Klubbkarriär

Internationellt

Externa länkar

Mikko Rantanen, Avalanche – Stats – NHL.com
Mikko Rantanen NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Mikko Rantanen hockey statistics and profile at hockeydb.com

Finländska ishockeyspelare
Spelare i San Antonio Rampage
Spelare i Colorado Avalanche
Spelare i HC TPS
Finländska idrottare under 2000-talet
Personer från Nousis
Levande personer
Födda 1996
Män
Spelare valda i NHL Entry Draft 2015
Spelare valda av Colorado Avalanche i NHL Entry Draft
Stanley Cup-mästare 2022